

Évènements

Principales naissances 

 17 janvier : James Earl Jones, acteur américain.

 28 février : Gavin MacLeod, acteur américain († ). 

 6 mars : John Smith, acteur américain († ).
 11 mars : Diane Brewster, actrice américaine († ).
 17 mars : Patricia Breslin, actrice américaine († ). 
 22 mars : William Shatner, acteur canadien.
 26 mars : Leonard Nimoy, acteur, réalisateur et chanteur américain († ).
 27 mars : David Janssen, acteur et compositeur américain († ).

 6 avril : Ivan Dixon : acteur américain (Sergent James Kinchloe, dit « Kinch », dans la série Papa Schultz) († ).
 8 avril : Christine Fabréga, actrice et animatrice de télévision française († ).

  : Sergueï Mouratov, journaliste, critique de télévision et de cinéma, professeur et scénariste russe († ). 
 25 mai : Pierre Louis Rayer, dit Pierre Vernier, acteur français. 

 6 juillet : Antonella Lualdi, actrice italienne.
 26 juillet : Robert Colbert, acteur américain.
 30 juillet : Brian Clemens, scénariste, producteur de cinéma et de télévision britannique († ).

 18 août : Grant Williams, acteur américain († ).
 31 août : Noble Willingham, acteur américain († ).

 13 septembre : Barbara Bain, actrice américaine. 
 17 septembre : Serge Danot, réalisateur et scénariste français, créateur de la série d'animation Le Manège enchanté († ). 
 21 septembre : Larry Hagman, acteur, réalisateur et producteur américain († ).

 25 octobre : Annie Girardot, actrice († ).

 17 décembre : Igor Barrère, producteur et réalisateur de télévision français († ).
 18 décembre : François-Henri de Virieu, journaliste français († ).
 25 décembre : Simone Garnier, animatrice de télévision française.
 28 décembre : Martin Milner, acteur américain († )

Principaux décès